Kárpáti ist der Familienname folgender Personen:
 Béla Kárpáti (1929–2003), ungarischer Fußballspieler
 Ferenc Kárpáti (1926–2013), ungarischer kommunistischer Politiker und Generaloberst
 György Kárpáti (1935–2020), ungarischer Wasserballspieler
 János Kárpáti (1932–2021), ungarischer Musikwissenschaftler
 Károly Kárpáti (1906–1996), ungarischer Ringer und Trainer
 Paul Kárpáti (1933–2017), deutscher Hungarologe und Sprachwissenschaftler
 Rudolf Kárpáti (1920–1999), ungarischer Fechter
 Sándor Kárpáti (1872–1939) deutsch-ungarischer Komponist und Kirchenmusiker

Kárpáti ist außerdem der Name von:

 (231278) Kárpáti, Asteroid

Siehe auch:
 Karpaty